Prato kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Prato, Resia, ort, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Prato Carnico, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Prato Allo Stelvio, kommunhuvudort, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Prato alla Drava, ort, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Prato, stad, Toscana, Provincia di Prato, 
 Prato (provins), provins, Toscana, 
 Prato (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Reggio Emilia, 
 Prato (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Prato (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Vibo-Valentia, 
 Prato (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Chieti,

Schweiz 

 Prato Leventina, ort och kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar